Hans Rupprecht ist der Name folgender Personen:

* Hans Rupprecht (Schauspieler) († 1914), Schauspieler 
 Hans Rupprecht (Politiker, I), deutscher Soldat und Politiker (MSPD) 
 Hans Rupprecht (Politiker, II), deutscher Politiker (SPD) 
 Hans-Albert Rupprecht (* 1938), deutscher Papyrologe und Jurist 
 Hans S. Rupprecht (Hans Stefan Rupprecht; 1930–2010), deutscher Physiker